ATB, wł. André Tanneberger – twórca muzyki house i trance
 All Terrain Bicycle – jedna z odmian roweru górskiego